Михаил Чепрасов:
 Чепрасов, Михаил Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Чепрасов, Михаил Максимович (1924—1943) — Герой Советского Союза.